Pankrác má více významů:

 Pankrác (jméno) – mužské jméno
 svatý Pankrác († 304) – římský mučedník, jeden ze tří ledových mužů (svátek 12. května)
 Pankrác z Taorminy (asi 1. století) – svatý, mučedník, patron práce, biskup v sicilské Taormině 

příjmení osob
 František Pankrác (1810–1875) – rakouský a český advokát, podnikatel a politik

Praha
 Pankrác (Praha) – čtvrť v Praze, která své jméno dostala podle kostela sv. Pankráce v Nuslích
 Pankrác (stanice metra) – stanice metra v Praze
 Arkády Pankrác – nákupní centrum u stanice metra Pankrác
 Autobusové nádraží Pankrác
 sídliště Pankrác I–III – názvy panelových sídlišť
 Věznice Pankrác – pražská věznice, zkráceně pojmenována po pražské čtvrti, kde se nachází
 Vozovna Pankrác – tramvajová vozovna
 Pankrácká pláň a Pankrácká terasa – geomorfologické termíny užívané pro tuto část Prahy

další místopisné názvy
 Pankrác (Bělá pod Bezdězem) – osada u Bělé pod Bezdězem v okrese Mladá Boleslav
 Pankrác (Nýřany) – sídelní soubor v Nýřanech, pojmenován podle podnikatele Františka Pankráce.
 St Pancras (Londýn) – čtvrť v Londýně s kostelem stejného jména, londýnské nádraží a stanice metra

Související články 
 Svatý Pankrác
 Kostel svatého Pankráce

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno